

Nom de famille 

 Alfred Cowles (1891-1984), économiste et homme d'affaires américain ;
 Henry Chandler Cowles (1869-1939), botaniste américain et pionnier de l'écologie ;
 Jules Cowles (1877-1943), acteur américain ;
 Leila Rachid de Cowles (1955-), femme politique paraguayenne ;
 Raymond Bridgman Cowles (1896-1975), herpétologiste et environnementaliste américain.

Autres 
 Cowles Art School, immeuble de studios situé au 148 Dartmouth Street, à Boston, aux États-Unis, une des plus grandes écoles d'art de la ville ;
 Cowles Foundation for Research in Economics, institut de recherche en économie fondé en 1932 par Alfred Cowles.